

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit einem Eintrag einer Person, deren Namen mit den Buchstaben „Bauv“ beginnt.

Bauv 



Bauva 
 Bauvais, Louis-Jacques (1759–1799), General der Truppen der Freien Farbigen während der Haitianischen Revolution